

Примітки

Посилання 
 Дані про кратери взято з довідника Міжнародного астрономічного союзу станом на квітень 2015 року
 

Список кратерів на Місяці
Кратери Місяця